Las Quilas puede referirse a:
Calle Las Quilas, arteria vial de Temuco, Chile.
Las Quilas, sector de Temuco, Chile.
Población Las Quilas, barrio de Temuco, Chile.